U-1 pode ser:
SM U-1 - U-Boot da Kaiserliche Marine da Classe U da Primeira Guerra Mundial
SM UB-1 - U-Boot da Kaiserliche Marine da Classe UB da Primeira Guerra Mundial
SM UC-1 - U-Boot da Kaiserliche Marine da Classe UC da Primeira Guerra Mundial
U-1 - U-Boot da Kriegsmarine da Segunda Guerra Mundial

Desambiguação

ca:U1